Rosa Branca ou Weiße Rose — movimento
Weiße Rose — ópera de Udo Zimmermann

Desambiguações de música